Die A Grupa 1987/88 war die 64. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 8. August 1987 und endete am 29. Mai 1988.

Meister wurde Witoscha Sofia.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen direkt in die B Grupa ab.

Die Regelung, für ein 0:0 gab es keine Punkte zu geben, wurde aufgehoben. Es hatte in der letzten Spielzeit lediglich vier torlose Remis gegeben.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1987
Fußballsaison 1987/88